Сезон 2012 года стал 17-м в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 15-м подряд в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

Осенью 2012 года БАТЭ в девятый раз (в седьмой подряд) стал победителем Чемпионата Беларуси, обновив свой же рекорд.

Стартовав в 8-й раз в истории в турнире Лиги Чемпионов УЕФА, клуб вышел в групповой турнир и по его итогам квалифицировался в 1/16 Плей-офф Лиги Европы.

Состав команды

Тренерский штаб

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Титульным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является белорусская страховая компания «Белгосстрах».

Основной комплект: жёлтые майки и трусы с синими полосками, дополнительный — синий с жёлтыми элементами. По ходу сезона на майках появились логотипы еще двух спонсоров: на правой стороне груди — банка БПС-Сбербанк, на левой руке — сотового оператора velcom.

Перед стартом в Лиге чемпионов клуб представил форму нового дизайна. Основные цвета остались те же, но исчезли цветные элементы, а на майках появились воротники.

Ключевые даты 
 31 марта: Первый гол Дмитрия Мозолевского в матче 2-го тура Чемпионата Беларуси против бобруйской «Белшины» стал 800-м, забитым командой в высшей лиге.

Предсезонные товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2012

Первым официальным матчем сезона для БАТЭ стал поединок за Суперкубок Беларуси, где борисовчане со счётом 0:2 уступили футбольному клубу «Гомель».

Чемпионат Беларуси. Высшая лига 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2012

Результаты по турам 

ФК БАТЭ пропускет туры 4, 15 и 28 из-за нечётного количества участников.

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Третий круг

Хозяева в матчах третьего круга были определены в результате жеребьевки.

Турнирная таблица 
22-й Чемпионат Белоруссии. Высшая Лига. Итоговое положение.

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2012/13

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Плей-офф

Групповой этап 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013. Групповой этап

Жеребьёвка матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 30 августа 2012 года. БАТЭ был определён в группу «F», куда также попали немецкая «Бавария», испанская «Валенсия» и французский «Лилль».

Матчи

Группа «F». Итоговое положение

По итогам группового этапа БАТЭ квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграл с турецким Фенербахче. (Подробнее см. БАТЭ в сезоне 2013)

 Кубок Беларуси См. также: Кубок Беларуси 2012/13''

Статистика выступлений игроков

Игры, голы и карточки

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Статистика по турнирам

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Трансферы

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Примечания

Ссылки 

2012
БАТЭ